Москвин, Владимир:

 Москвин, Владимир Иванович (1904—1958) — советский актёр театра и педагог.
 Москвин, Владимир Михайлович (1902—1992) — доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.